José Serrano peut notamment faire référence à :
 José E. Serrano (1943-), homme politique américain ;
 José Serrano (1873-1941), compositeur espagnol de zarzuelas.